Haverbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Haverbeck (1899–1988), deutscher Feldhockeyspieler
 Ursula Haverbeck (* 1928), deutsche Rechtsextremistin und Holocaustleugnerin
 Werner Georg Haverbeck (1909–1999), Nationalsozialist und Publizist

Haverbeck ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Haverbeck (Hameln), Ortsteil der Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Haverbeck (Bispingen), Ortsteil der Gemeinde Bispingen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Haverbeck (Schöppingen), Weiler in der Gemeinde Schöppingen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen